Предотвращение выполнения данных (, DEP) — функция безопасности, встроенная в Linux, Mac OS X, Android и Windows, которая не позволяет приложению исполнять код из области памяти, помеченной как «только для данных». Она позволит предотвратить некоторые атаки, которые, например, сохраняют код в такой области с помощью переполнения буфера.

DEP работает в 2-х режимах:
 аппаратном, для процессоров, которые могут помечать страницы как «не для исполнения кода».
 программном, для остальных процессоров.

Эта функция впервые появилась во 2-м пакете обновлений для Windows XP.
Для Linux - в версии ядра 2.6.8 в августе 2004 года.

Android 
Данная функция появилась начиная с версии Android 4.1 Jelly Bean.

См. также 
 NX-бит

Ссылки 
 Описание функции предотвращения выполнения данных Windows XP 
 Обход аппаратной реализации DEP в Windows  (используется атака возврата в библиотеку)
 Data Execution Prevention  
 Путеводитель по аппаратной DEP-защите  

Защита памяти
Технологии безопасности Microsoft Windows